Niemcy:
 Riesweiler – dzielnica Blieskastel
 Riesweiler – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück